38-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 38-й меридиан восточной долготы
 38-й меридиан западной долготы

См. также 
 38-я параллель северной широты
 38-я параллель южной широты